Marketa bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Marketa (Margarethendorf), Ortsteil von Dolní Poustevna, Okres Děčín
Marketa (Margarethen), Ortsteil von Písečné u Slavonic, Okres Jindřichův Hradec

siehe auch
 Markéta, weiblicher Vorname, tschechische Variante des Vornamens Margarete